Madeleine Riffaud (1924-), est une résistante, poète, journaliste et correspondante de guerre française ;
 René Riffaud (1898-2007), est le quatrième dernier poilu français de la Première Guerre mondiale.
Patronyme français